Ardegão ist der Name mehrerer Orte in Portugal:

 Ardegão (Fafe), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Fafe
 Ardegão (Ponte de Lima), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Ponte de Lima